Masonic Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Masonic Block (Massachusetts), ID-Nr. 84002746
 Masonic Block (North Dakota), ID-Nr. 79001771